Blind — пісня гурту Korn з першого однойменного альбому групи;
 Blind — сингл та однойменний EP гурту Hurts з альбому Exile.

Див. також 
 Блінд (значення)